Osma puede referirse a:

 Osma, apellido.
 Osma, concejo de Valdegovía, provincia de Álava, País Vasco, España.
 Osma, Opus Sancti Michaelis Archangeli. Comunidad religiosa en proceso de aprobación en la iglesia romana. Italia.
 Osma, ciudad en el Departamento La Viña, provincia de Salta, Argentina.
 Osma, poblado del Municipio Vargas, estado La Guaira, Venezuela.
 Osma, barrio rural de Mallavia, Vizcaya, España.
 Osma, localidad del municipio de El Burgo de Osma, Soria, España.